

Aziende
 Auburn – antica casa automobilistica statunitense

Geografia 
 Auburn – città statunitense della contea di Lee, Alabama
 Auburn – capoluogo della contea di Placer, California
 Auburn – census-designated place statunitense della contea di Walsh, Dakota del Nord
 Auburn – città statunitense della contea di Barrow, Georgia
 Auburn – città statunitense della contea di Sangamon, Illinois
 Auburn – capoluogo della contea di DeKalb, Indiana
 Auburn – città statunitense della contea di Sac, Iowa
 Auburn – città statunitense della contea di Shawnee, Kansas
 Auburn – città statunitense della contea di Logan, Kentucky
 Auburn – capoluogo della contea di Androscoggin, Maine
 Auburn – comune statunitense della contea di Worcester, Massachusetts
 Auburn – città statunitense della contea di Bay, Michigan
 Auburn – capoluogo della contea di Nemaha, Nebraska
 Auburn – comune statunitense della contea di Rockingham, New Hampshire
 Auburn – capoluogo statunitense della contea di Cayuga, New York
 Auburn – borough statunitense della contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Auburn – township statunitense della contea di Susquehanna, Pennsylvania
 Auburn – città statunitense della contea di Ritchie, Virginia Occidentale
 Auburn – città statunitense della contea di King, Washington
 Auburn – città statunitense della Contea di Chippewa, Wisconsin
 Auburn – città statunitense della contea di Fond du Lac, Wisconsin
 Auburn – census-designated place statunitense della contea di Lincoln, Wyoming

Persone 
 Auburn – cantante statunitense
 David Auburn – drammaturgo e sceneggiatore statunitense

Altro 
 Auburn – castano ramato